Dit is een (vóór 1936 nog zeer incomplete) lijst van de eredoctoraten van de Universiteit Utrecht. Enkele laureaten ontvingen na hun Utrechtse eredoctoraat ook de Nobelprijs in hun vakgebied: Christiane Nüsslein-Volhard (h.c. 1991), Henry Dale, Enrico Fermi en Corneel Heymans (h.c. 1936).

Eredoctoraten 2000 -

Eredoctoraten 1900-1999 (vóór 1935 incompleet)

Eredoctoraten 1800-1899 (incompleet)

Eredoctoraten 1700-1799  (incompleet)

Eredoctoraten 1634-1699  (incompleet)

Externe link 
 Lijst eredoctoraten Website UU

Universiteit Utrecht
Utrecht
Eredoctoraten van de Universiteit Utrecht
Utrecht eredoctoraten